Il doppio maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek 6–4, 6–7, 6–2.

Teste di serie

  Paul Haarhuis /  Mark Knowles (quarti di finale)
  Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)

  Jim Grabb /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1998
ATP Tour 1998